est un genre éteint d'amphibiens, un temnospondyle dvinosaurien de la famille des Trimerorhachidae.

Présentation 
Il a été découvert dans le Permien inférieur du Texas.

Classification

Liens externes

Notes et références

Notes

Références

Références taxonomiques

Genre Neldasaurus

Espèce Neldasaurus wrightae 
 
 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1965